Rauhe ist der Name folgender Personen:

 Hermann Rauhe (* 1930), deutscher Musikwissenschaftler und Musikpädagoge
 Johann Georg Rauhe (1739–1791), Garnisonsschulmeister und Geschichtsfälscher
 Kurt Rauhe (1922–1994), deutscher Ackerbauwissenschaftler
 Ronald Rauhe (* 1981), deutscher Kanute

Siehe auch:
Raue